

Geografia

Svizzera 
 Appenzello – distretto (Canton Appenzello Interno)
 Appenzello – ex comune ora accorpato al distretto di Appenzello (Canton Appenzello Interno)
 Canton Appenzello – cantone soppresso
 Canton Appenzello Esterno – cantone
 Canton Appenzello Interno – cantone

Pagine correlate 
 Appenzeller – pagina di disambiguazione